Py est un mot qui désigne :

En toponymie 
 Py, une commune des Pyrénées-Orientales, en France
 Sainte-Marie-à-Py, une commune de la Marne, en France
Le Mont Py, une éminence des Monts d'Or, dans le Rhône, France
 La Py, rivière française

En patronymie 
Py est le nom porté par :
 Bruno Py (1964-), professeur français de droit pénal et de droit médical
 Delphine Py-Bilot (1979-), triathlète française
 Eugène Py (1859-1924), cameraman et cinéaste franco-argentin
 Gilbert Py (1933-2021), ténor français
 Olivier Py (1965-), auteur dramatique français contemporain

Initiales 
 P-Y (prononcé en anglais), surnom de l'animateur de radio québécois Pierre-Yves Lord
 PY sont également les initiales du musicien Pete Yorn

Divers 
Py peut aussi  être :
 le symbole de l'alliage de ferro-nickel permalloy.
 Py, algorithme de chiffrement de flux (cryptographie)

Un code 

PY est un code, qui signifie :
 Papeete, selon la liste des quartiers maritimes
 Paraguay, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Paraguay a pour code alpha-3 PRY,
 selon la liste des codes pays du CIO, le Paraguay a pour code PAR,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain - domaine national de premier niveau) : .py
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

Voir aussi .py 
 une ancienne extension de fichier informatique, utilisée pour le langage Python.

Homonymie de patronyme